Солана-дель-Пино () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сьюдад-Реаль, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валье-де-Алькудия. Занимает площадь 179 км². Население — 414 человек (на 2010 год). Расстояние — 284 км до административного центра провинции.

Покровителем города считается Нуэстра Сеньора де ла Антигва.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Сьюдад-Реаля
Города Сьюдад-Реаля